

Codici 
 KOA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Keahole, Kona (Hawaii), Stati Uniti

Altro 
 Koa  – pianta hawaiiana dal legno particolarmente robusto
 KOA  – canale radiofonico statunitense
 KOA  – azienda di componenti elettronici giapponese